Wolfgang Becker (filmregisseur 1910) (1910-2005), Duitse filmreggiseur en producer
 Wolfgang Becker (filmregisseur 1954) (* 1954), Duitse filmreggiseur